Plaats in Indonesië
 Ngrejo (Bakung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Ngrejo (Tanggung Gunung), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java